Майк Макьюэн (; род. 10 августа 1956, Хорнепейн) — канадский хоккеист и тренер. В составе «Нью-Йорк Айлендерс» трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1981, 1982 и 1983).

Карьера

Карьера игрока 
На Драфте НХЛ 1976 года был выбран в 3-м раунде под общим 42-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Играл за «Рейнджерс» с 1976 по 1979 годы, с которым в 1979 году дошёл до Финала Кубка Стэнли, в котором «Рейнджерс» проиграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1 в серии.

С 1979 по 1981 год играл за «Колорадо Рокиз», откуда был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс» в составе которого он был три раза подряд обладателем Кубка Стэнли в 1981, 1982 и 1983 годах. В дальнейшем играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» (1983—1984), «Вашингтон Кэпиталз» (1984—1985), «Детройт Ред Уингз» (1985), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1985—1986) и «Хартфорд Уэйлерс» (1986—1987).

В 1987 году уехал в Швейцарию, где играл за «Сьерре» (1987—1988) и «Ольтен» (1988—1991). Вернувшись в Северную Америку отыграл сезон за Нью-Хэйвен Найтхоукс, после чего в 1992 году завершил свою карьеру.

Карьера тренера 
По окончании карьеры с 1992 по 1995 год был тренером команды «Оклахома Сити-Браззерз»

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки ХК «Ольтен»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Обладатели Кубка Стэнли